A expressão buldogue pampeano pode referir-se a duas raças de cão:

 bulldog campeiro
 buldogue serrano

Desambiguações de animais